Klughammer ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Klughammer (1913–1973), deutscher Politiker (CSU), MdL Bayern
 Armin Klughammer (* 1936), deutscher Fußballfunktionär
 Augustin Klughammer (16. Jahrhundert), Schweizer Kanzleisubstitut

Klughammer bezeichnet ferner: 

 Klughammer (Pfatten), einen Ortsteil von Pfatten in Südtirol
 Klughammer GmbH, ein Unternehmen in der E-Health Branche mit Sitz in Deggendorf